Untyliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Untyliwka (Okny), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny
 Untyliwka (Sachariwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka